2 miejscowości w Polsce: 
 Kolankowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka 
 Kolankowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno